Poblet ist der Familienname von:
 Miguel Poblet (1928–2013), spanischer Radrennfahrer

Poblet ist ein Namensbestandteil von:
 Monestir de Santa Maria de Poblet, katalanisches Zisterzienserkloster